Tótszentgyörgy, település Baranya megyében
 Tótszentgyörgy, a muravidéki Vízlendva község egykori neve